płonica – choroba 
 Płonica – wzniesienie w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie)

3 miejscowości w Polsce: 

 Płonica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Złoty Stok 
 Płonica – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno 
 Płonica – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów